Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 2006—2007 — чемпіонат Росії з хокею із шайбою. У сезоні 2006/07 брали участь 19 команд. Турнір проходив з 7 вересня 2006 року по 13 квітня 2007 року.

Формат 
19 команд на першому етапі зустрічались тричі кожна з кожною. На другому етапі 16 клубів у плей-оф розіграли звання чемпіона Росії.

Попередній етап

Бомбардири

Плей-оф

Склад чемпіонів

Бомбардири (плей-оф)

Посилання 
 Архів 2006/07  
 Чемпіонат Росії 2006/07 

Чемпіонат Росії з хокею
Росія
Росія
Події 7 вересня
Вересень 2006